Mount Road steht für folgende Straßen:

 Mount Road (Tasmanien), Landstraße in Tasmanien, Australien
 Mount Road, früherer Name von Anna Salai, Straße in Chennai (Madras), Indien